Бесла́н Рамаза́нович Берси́ров (р. 20 февраля 1958 в г. Очамчыра, Абхазия) — заслуженный строитель Российской Федерации, российский предприниматель, совладелец (совместно с Евгением Резвовым) компании АО «Строительный трест».

Биография 

Учился на отлично в школе аула Кошехабль.В 1973 поступил в кооперативно-строительный техникум в Нальчике. Закончил с красным дипломом. Далее учился на Инженерно-техническом факультете Кабардино-Балкарского Университета г.Нальчик. Специальность: ПГС (промышленное и гражданское строительство), окончил с красным дипломом. Параллельно работал мастером на стройке.Общественная работа во время учебы: был председателем профкома факультета, командиром стройотрядов, командиром районного штаба ССО на стройках Алтайского края. На основании дипломного проекта Беслана Берсирова в центре Адыгейска построен мемориальный комплекс со стеллой в память адыгейцев, погибших в войнах за Родину. Используя архитектурный эскиз, студент-дипломник Берсиров спроектировал стеллу, рассчитал инженерные решения по мемориалу и подготовил полноценный проект.

После университета поступил в аспирантуру Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ) - теперь это Санкт-Петербургский Архитектурно-Строительный Университет. После года аспирантуры уходит из университета, чтобы посвятить себя строительному делу.

1982 - Берсиров устраивается в 32 трест Главзапстроя мастером СУ-13, приобретает опыт промышленного и гражданского строительства. Далее становится прорабом, затем - начальником участка. Через три года под его началом уже все участки на строившемся объекте. В середине – конце 80-х Беслан Рамазанович приобретает опыт промышленного и гражданского строительства.

В 1991 - Беслан Берсиров и его друг, с которым он работал в СУ-13, Евгений Резвов создают собственную компанию «ПОСТ» (Производство Организация Строительства). «ПОСТ» был еще кооперативом, организованным по старому советскому законодательству. С него все началось, потом был «Трест-площадка», как назвал его Беслан Рамазанович – уже АО. А затем из него уже вырос сегодняшний «Строительный трест».

1992 – Основание «Строительного Треста», логотип компании разработан лично Бесланом Берсировым. Первым крупным проектом «Строительного треста» стала комплексная реконструкция двух общежитий «Петрохлеба» на проспекте Энергетиков.

Сейчас объединение «Строительный трест» — лидер кирпичного домостроения Санкт-Петербурга. За 24 года работы на строительном рынке объединением было точно в срок сдано порядка 100 объектов общей площадью более 2 млн м², в том числе объекты социального и культурного значения. Объединение работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Калининграде. Ежегодно «Строительный трест» точно в срок вводит в эксплуатацию более 120 тысяч м² недвижимости, уверенно входя в число ведущих застройщиков Северной столицы, и успешно реализует масштабные проекты комплексного освоения территории. По итогам 2015 года, «Строительный трест» ввел в эксплуатацию более 170 тысяч м² жилой недвижимости и стал победителем значимых профессиональных конкурсов: «Строитель года», «Лучший каменщик», «Строймастер» и др.

Беслан Берсиров имеет звание заслуженного строителя Российской Федерации, а также «Строитель года – 2009». Является членом Консультационного совета по вопросам строительства при губернаторе Санкт-Петербурга, а также членом Совета саморегулируемой организации НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
Женат, двое сыновей.

Награды и звания 
 Заслуженный строитель Российской Федерации (6 марта 2008) 
 Член Консультационного совета по вопросам строительства при губернаторе Санкт-Петербурга
 Член Совета саморегулируемой организации НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
 «Строитель года – 2009» (15 апреля 2010)

Примечания

Ссылки 
 АО Официальный сайт Беслана Берсирова
 АО "Строительный трест"
 Полная биография Беслана Берсирова
 Пресс-портрет Беслана Берсирова на сайте газеты "Деловой Петербург"
 страница Беслана Берсирова на портале "ktostroit.ru"
 Интервью с Бесланом Берсировым в журнале Эксперт Северо-Запад
 Беслан Берсиров: «Каждый новый объект мы стремимся сделать лучше и интереснее предыдущего»
 Беслан Берсиров: Жесткий контроль на стройке повысит конкурентоспособность застройщика
 Беслан Берсиров:"Строительный рынок активен, и это главное", интервью порталу "Restate.ru"
 Беслан Берсиров: В борьбе за клиента строительные компании должны повышать качество строительства
 Совладелец «Строительного треста» Беслан Рамазанович Берсиров награждён профессиональными наградами
 Беслан Берсиров: «Проблема отсутствия земли во многом надуманна»
 Беслан Берсиров: Время разумного бизнеса
 "Капитальные дома на лоне природы", интервью Беслана Берсирова порталу "zagorod.spb.ru"
 В Санкт-Петербурге застройщики ждут положительных изменений
 Беслан Берсиров:"Есть где строить"
 «Строительный трест» купил бизнес-центр
 Беслан Берсиров: экспертное мнение
 Заместитель генерального директора АО «Строительный трест» Берсиров Беслан Рамазанович: современные директора открыты для общения
 Компания «Строительный трест» планирует работы в Петергофе 
 Теперь Сестрорецкий разлив находится под опекой ЗАО «Строительный трест»
 Стратегия строительства "разумный консерватизм" – разработка Беслана Берсирова